LSAP je zkratka s více významy:

 Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei – Lucemburská socialistická dělnická strana, sociálně demokratická strana Lucemburska
 Linkový přístupový bod služby – pole v rámcích linkové vrstvy reprezentující logickou adresu entity síťové vrstvy v počítačových sítích